Illuminata – santa venerata a Todi
Illuminata – film del 1998 diretto da John Turturro
Illuminata – gruppo musicale austriaco
Illuminata – forma femminile del nome proprio di persona Illuminato